Джанго Сиссоко (; 1947 — 4 апреля 2022) — малийский политик и государственный служащий. Министр юстиции с 1984 по 1988 год, Генеральный секретарь президентской администрации с 1988 по 1991 и с 2008 по 2011 год. Омбудсмен в 2011—2012 годах.

После задержания и отставки премьер-министра Модибо Диарра действующий президент Мали Диокунда Траоре назначил Сиссоко на освободившийся пост.

Биография 

С 1972 по 1979 был директором Центральной тюрьмы Бамако. Также работал в МВФ.

В декабре 1984 вошёл в кабинет министров в качестве министра юстиции. В феврале 1988 был назначен генеральным секретарем президиума.

С 1994 до 2002 работал консультантом. В 2008 назначен уполномоченным по правам человека и занимал эту должность до 18 мая 2012.

11 декабря 2012 назначен премьер-министром Мали.

Сочинения 
 "Recueil de Droit Pénal Général et de Science Pénitentiaire. Le régime pénitentiaire du Mali ", publiée en septembre 1979 à Bamako.
 Ouvrage intitulé : " Initiation à la rédaction administrative ", publié aux Editions imprimeries du Mali (Bamako) en novembre 1982.
 Article intitulé : " La restructuration du Ministère de la Justice du Mali ", publié dans la Revue Juridique et Politique-Indépendance et Coopération, n° 3-4-1986.
 Article intitulé : " La Fonction Publique et les impératifs du développement en Afrique Noire Francophone : le cas du Mali ", publié dans la Revue Juridique et Politique-Indépendance et Coopération, n° 3-4, 1986.
 Communication au IXème Colloque de l’Association Internationale de la Fonction Publique (AIFP) : " Le Fonctionnaire et la presse au Mali " (Avignon, juillet 1986).
 Communication au Xème Colloque de l’Association Internationale de la Fonction Publique (AIFP) : " La protection juridique des agents publics au Mali " (Avignon, juillet 1987).
 Communication au XIème Colloque de l’AIFP : " Fonction Publique et Fonction Politique au Mali " (Avignon, juillet 1988).
 Communication au XIIème Colloque de l’AIFP : " Le Fonctionnaire au service des droits de l’homme au Mali " (Avignon, juillet 1989).
 Communication au Séminaire national sur la décentralisation : " Les principes fondamentaux de l’organisation administrative et les perspectives de la décentralisation territoriale au Mali ", (Bamako, mai 1990).
 Communication au XIIIème Colloque de l’AIFP : " La représentation du personnel pour quoi faire ? Le cas de la République du Mali ", (Avignon, juillet 1990).
 Communication au XXIVème Congrès de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF) : " Politiques d’adaptation de l’économie à l’environnement international. L’exemple du Mali : le mémorandum de politiques économiques et financières pour 1995 " (Le Caire, juin 1995).
 Communication au XXVème Congrès de l’IDEF : " Le problème de la transparence administrative au Mali " (Le Caire, décembre 1997).
 Communication au XXVIème Congrès de l’IDEF : " Les règles d’urbanisme au Mali " (Beyrouth, mai 1999).
 Communication au XXVIIème Congrès de l’IDEF (en collaboration) : " Le droit du sport au Mali " (Le Caire, avril 2000).
 Communication dans le cadre des activités du Groupe Sud " Gouvernance et politiques publiques en Afrique — Les indicateurs de bonne gouvernance " (Cotonou, juillet 2002).
 Communication au XXVIIIème Congrès de l’IDEF : " Le problème des critères fondamentaux de l’Etat de droit en Afrique de l’Ouest " (Paris, mars 2003).
 Communication dans le cadre des activités du Groupe Sud " Le rôle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la sortie de crise en Afrique " (Paris, octobre 2003).
 Communication à la table ronde préparatoire n° 3 du Symposium sur l’accès aux financements internationaux, organisée par l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie : " La politique de bonne gouvernance et la réforme de l’Etat au Mali " (Paris, novembre 2003).
 Communication dans le cadre des activités du Groupe Sud : " L’intégration régionale en Afrique de l’Ouest " (Maputo, mars 2004).
 Communication au Symposium sur l’accès aux financements internationaux, organisé par l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie : " Comment faciliter l’accès aux financements dans les domaines de la bonne gouvernance " (Paris, 5-7 mai 2004).
 Ouvrage intitulé " Rédaction administrative ", publié aux Editions imprimeries du Mali-EDIM-S.A., 1ère édition, décembre 2005. Ouvrage honoré du prix Malouet 2006 par l’Académie des Sciences Morales et Politiques de l’Institut de France.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Премьер-министры Мали
Министры юстиции Мали
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году